Ein Nationales Militärgeschichtliches Museum gibt es in:

 Angola, siehe Nationalmuseum für Militärgeschichte (Angola)
 Bulgarien, siehe Bulgarisches Nationales Militärgeschichtliches Museum
 Luxemburg, siehe Nationales Museum für Militärgeschichte